Во время Великой Отечественной войны существовало два 926-х истребительных авиационных полка:

 926-й истребительный авиационный полк
 926-й истребительный авиационный полк ПВО

История переименований 
 926-й истребительный авиационный полк сформирован 22 июня 1942 года при Батайской ВАШП (г. Евлах, АзССР) по штату 015/174 на самолётах ЛаГГ-3. Расформирован 15 января 1946 года в ВВС Киевского военного округа.

 926-й истребительный авиационный полк ПВО начал формироваться 29 июня 1942 года на аэр. Кобулети (г. Батуми) при 35-м иап и на его основе на самолётах И-153 по штату 015/174. 17 марта 1945 года переименован в 416-й истребительный авиационный полк.